Ku-lou je čínské místopisné jméno, které může označovat

 Ku-lou (Fu-ťien) – městský obvod v městské prefektuře Fu-čou v provincii Fu-ťien;
 Ku-lou (Che-nan) – městský obvod v městské prefektuře Kchaj-feng v provincii Che-nan;
 Ku-lou (Nanking) – městský obvod ve městě Nanking v provincii Ťiang-su;
 Ku-lou (Sü-čou) – městský obvod v městské prefektuře Sü-čou v provincii Ťiang-su.